Kendal (Engeland), een plaats in Engeland.
 In Indonesië:
 Kendal (regentschap), een regentschap in de provincie Midden-Java.
Kota Kendal, een stad en onderdistrict
 Kendal (Astanajapura), een bestuurslaag
 Kendal (Gondang), een bestuurslaag
 Kendal (Punung), een bestuurslaag
 Kendal (Sekaran), een bestuurslaag
 Kendal (Jamaica), een plaats in Jamaica.
 Massillon, een Amerikaanse plaats die ooit Kendal was genoemd.

Zie ook:
Kendall (doorverwijspagina)